Vesterskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterskov (Bjerning Sogn) – et areal i Bjerning Sogn, Haderslev Kommune
 Vesterskov (Bogø Sogn) – en bebyggelse i Bogø Sogn, Vordingborg Kommune
 Vesterskov (Bårse Sogn) – en bebyggelse i Bårse Sogn, Vordingborg Kommune
 Vesterskov (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Vesterskov (Mou Sogn) – en bebyggelse i Mou Sogn, Aalborg Kommune
 Vesterskov (Nebel Sogn) – en bebyggelse i Nebel Sogn, Horsens Kommune
 Vesterskov (Randlev Sogn) – en bebyggelse i Randlev Sogn, Odder Kommune
 Vesterskov (Sinding Sogn) – en bebyggelse i Sinding Sogn, Silkeborg Kommune
 Vesterskov (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Vesterskov (Søllinge Sogn) – en bebyggelse i Søllinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Vesterskov (Valsølille Sogn) – et areal i Valsølille Sogn, Ringsted Kommune
 Vesterskov (Vemmetofte Sogn) – et areal i Vemmetofte Sogn, Faxe Kommune
 Vesterskov (Virklund Sogn) – et areal i Virklund Sogn, Silkeborg Kommune
 Vesterskov (Voer Sogn) – en bebyggelse i Voer Sogn, Brønderslev Kommune
 Vesterskov (Silkeborgskovene) - et skovområde sydøst for Silkeborg

 Vesterskov (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i Slesvig-Holsten